Hystrix (animal), és un gènere de rosegadors de la família dels histrícids.
 Hystrix (planta), és un gènere de plantes de la família de les poàcies.